Chrapoń peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Chrapoń, village de la gmina de Lutocin  
 Chrapoń, village de la gmina de Siemiątkowo